Bruine grassluiper
 Dorothy's grassluiper
 Eyremeergrassluiper
 Harlekijngrassluiper
 Kalkadoongrassluiper
 Kortstaartgrassluiper
 Oostelijke grassluiper
 Westelijke grassluiper
 Witkeelgrassluiper
 Zwarte grassluiper
 Zwartwitte grassluiper